Francesco Buonamici peut désigner plusieurs personnalités italiennes :
 Francesco Buonamici, (1533-1603), médecin, écrivain, philosophe et universitaire florentin, professeur à l'université de Pise ;
 Francesco Buonamici, (1596-1677), architecte italien qui a introduit le baroque à Malte ;
 Francesco Buonamici, (1832-1921), juriste italien, professeur de droit romain et recteur de l'université de Pise, sénateur du Royaume d'Italie ;